Enis Alushi (1985-), footballeur germano-kosovar ;
 Fatmire Alushi (1988-), footballeuse allemande.